Airton puede referirse a:

Airton es un nombre propio masculino de origen portugués en su variante en español.

Airton Ribeiro Santos futbolista brasileño .